Chakram – broń indyjska
 Chakram – film z 2005 roku